Pasjino (Koersk) - dorp in Koersk, Rusland
 Pasjino (Smolensk) - dorp in Smolensk, Rusland
 Pašino Ruvci - dorp in Noord-Macedonië